Shenzhen Open 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2020 z cyklu Shenzhen Open rozgrywany w dniach 6–11 stycznia 2020 roku w Shenzhen na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 775 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Chinach